X съезд Коммунистической партии Китая проходил 24-28 августа 1973 года в Пекине. На съезде присутствовало 1249 делегатов при численности КПК на тот момент 28 млн человек.

Обсуждаемые вопросы 
 Обсуждение и осуждение контрреволюционной группировки Линь Бяо.
 Политический доклад ЦК КПК (Чжоу Эньлай).
 Доклад об изменениях в Уставе партии (Ван Хунвэнь).
 Выборы в Центральный Комитет КПК

Последствия 
В настоящее время Х съезд КПК критикуется за продолжение лево-уклонистской позиции IX съезда.
В состав вновь избранного ЦК КПК вошли 195 членов и 124 кандидата в члены ЦК КПК. Пленум ЦК на своём первом заседании избрал Мао Цзэдуна Председателем ЦК КПК, Чжоу Эньлая, Вана Хунвэня, Кан Шэна, Е Цзяньина и Ли Дэшэна — заместителями Председателя; Мао Цзэдуна, Вана Хунвэня, Е Цзяньина, Чжу Дэ, Ли Дэшэна, Чжана Чуньцяо, Чжоу Эньлая, Кан Шэна и Дун Биу — членами Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Одним из результатов съезда стало усиление позиций Цзян Цин и образование в Политбюро группы четырёх — Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань и Ван Хунвэнь.

Литература 
 X съезд КПК

Съезды КПК
1973 год в Китае
Август 1973 года